Crache a plusieurs significations.

Topographie 
 Crache, un hameau de la commune de Saint-Julien-en-Genevois

Zoologie 
 Crache de cerf (ou croche ou crochet), une canine supérieure surnuméraire atrophiée

Littérature 
 Crache, un album de bande dessinée de Éric Gratien et Khéridine publié en 1997
 Crache, un roman de Mark Budz publié en 2004